Lubelski ist der Familienname folgender Personen:

 Mascha Lubelski (* 1936), israelische Politikerin und Knessetabgeordnete
 Salomon Lubelski (1902–~1941), polnischer Mathematiker